Arnaud Hascoët, né le  à Caen, en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 27 || 4 || 4 || 8 || 24 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2005-2006 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 25 || 8 || 5 || 13 || 61 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 2 || 5 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 26 || 5 || 4 || 9 || 18 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus
|| 25 || 8 || 6 || 14 || 14 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 25 || 6 || 16 || 22 || 16 || 3 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 23 || 7 || 13 || 20 || 10 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 5 || 4 || 9 || 4 || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 9 || 8 || 17 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25 || 2 || 6 || 8 || 8 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2  
|-
| 2014-2015 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus ||23 || 7 || 13|| 20|| 6||3 || 0||2 || 2|| 4 
|-
| 2015-2016 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 5 || 5 || 10 || 10 || 10 || 3 || 1 || 4 || 22
|-
| 2016-2017 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 37 || 4 || 15 || 19 || 2 || 6 || 2 || 3 || 5 || 6

Notes et références 

Naissance en août 1986
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Chamonix hockey élite
Attaquant de hockey sur glace